— японская мангака, работающая в жанре юри. Работы Милк Моринаги выходят в журналах Yuri Shimai, Comic Yuri Hime, Comic Hot Milk, посвящённых юри-тематике.

Работы 
 Манга 
 Nikurashii Anata e (2000-2009)
 Study After School (2001-2003)
 Milk Shell (2002-2007)
 Mare (2003-2006)
 Kuchibiru Tameiki Sakurairo (2005-2012)
 Подружки (2006-2010)
 Himitsu no Recipe (2011-2013)
 Gakuen Police (2012-2014)
 Ohimesama Series (2015)
 Hana to Hina wa Hokago (2015-2016)
 My Cute Little Kitten (2017-н.в.)

 Другое 
  — игра для Windows 98. Моринага была художником.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Милк Моринаги 

Мангаки